leki – produkty lecznicze
 LeKi – fiński klub hokejowy